Mount Gorman kan syfta på följande:
 Mount Gorman, Alberta, ett berg i Kanada
 Mount Gorman, Antarktis, ett berg i Antarktis